A eleição presidencial do Brasil em 2018 no Alagoas foram realizadas em 7 de outubro (primeiro turno) e 28 de outubro (segundo turno) como parte das Eleições Gerais de 2018, nas quais todos os 26 estados, além do Distrito Federal, participaram.

Fernando Haddad venceu a eleição no Alagoas em ambos os turnos, no primeiro, com 44,75% dos votos e no segundo com 59,92% dos votos.

Eleições gerais

Resultados em todo o estado

Resultados por Município no 2º turno 

Eleição presidencial no Brasil em 2018
2018 em Alagoas